Ирбисту — река в России, протекает по Кош-Агачскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 10 км по левому берегу реки Кокузек. Длина реки составляет 46 км.

Этимология 
Название происходит от  — барс и  — гора. Буквально «барс-гора». Началом одного из истоков реки является ледник, расположенный на склоне горы Ирбисту.

Описание 

Река имеет множество небольших притоков, вытекающих из прилегающих долин. Несмотря на то, что река называется по имени самой высокой в этом районе горы, исток же её находится в некотором удалении от вершины, в приледниковом озере. Интересно, что цвет воды в озере постоянный и меняется в течение года.

Притоки 
 19 км: Озек (пр)
 Тыстой (лв)
 Сайлуярык (лв)
 Тымойн (лв)
 Тесьтой (лв)
 Иунвалучин (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — Верхняя Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района